Les Souvenirs est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma
 Les Souvenirs, film français réalisé par Jean-Paul Rouve en 2014, d'après le roman éponyme de David Foenkinos
 Les souvenirs ne sont pas à vendre, film français réalisé par Robert Hennion en 1948
 Les Beaux Souvenirs, film de Francis Mankiewicz produit en 1981
 Les Souvenirs de Maurin des Maures, court métrage de André Hugon, sorti en 1950

Littérature
 Les Souvenirs, roman français de David Foenkinos de 2011

Musique
 Les Souvenirs sous ma frange, deuxième album de Rose, sorti en 2009

Voir aussi